Дмитриева (также имени Дмитриева, ранее Олисово) — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Городского поселения Высоковск. Население —  чел. (). До 2006 года Дмитриева входило в состав Шипулинского сельского округа.

Деревня расположена в 2 км от северной окраины города Высоковск, высота центра над уровнем моря 170 м. Ближайшие населённые пункты на юге — вплотную Масюгино и в 0,5 км Полушкино, и, в 0,7 км на восток — Назарьево.

В деревне Олисово родился Герой Советского Союза Филипп Дмитриев.

Население

Примечания

Ссылки 
 Городское поселение Высоковск на сайте Клинского района
  Устав городского поселения Высоковск.
 Карта Клинского района.

Населённые пункты городского округа Клин